Vázquez Avila (1953 - ) é um botânico argentino.

Doutor em Ciências Biológicas da UBA e especialista na família botânica Moraceae.

Algumas publicações
 Vázquez Ávila, MD 1981. El género Ficus (Moraceae) en la República Argentina. Darwiniana 23: 605-636
_. 1985a. Ficus luschnathiana (Miq.) Miq., nombre correcto para Ficus monckii Hassler. Darwiniana 26: 381-382
_. 1985b. Moráceas Argentinas, nativas y naturalizadas (excepto Ficus). Darwiniana 26: 289-330

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina